Leipzig ist der Name folgender:

Orte:
 Leipzig, eine Großstadt in Sachsen (Deutschland)
 Leipzig (Saskatchewan), ein Dorf in Saskatchewan (Kanada)
 Leipzig (Russland), ein Dorf in der Oblast Tscheljabinsk (Russland)
 Leipzig, eine ehemalige Siedlung von Bessarabiendeutschen in Bessarabien (Russisches Kaiserreich), heute Serpnewe (Ukraine)
 New Leipzig, eine Kleinstadt in North Dakota (Vereinigte Staaten)
 Feste Leipzig, ehemaliger Name einer Festungsanlage westlich der französischen Stadt Metz

Verwaltungseinheiten:
 Direktionsbezirk Leipzig, Direktionsbezirk im Freistaat Sachsen bis 2012
 Regierungsbezirk Leipzig, Regierungsbezirk des Freistaates Sachsen vor der Kreisreform 2008
 Landkreis Leipzig, Landkreis im Nordwesten Sachsens
 Bezirk Leipzig, Bezirk der ehemaligen DDR
 Kreishauptmannschaft Leipzig, ehemaliger Verwaltungsbezirk des Königreiches Sachsen und des späteren Freistaates Sachsen
 Amtshauptmannschaft Leipzig, eine der Kreishauptmannschaft Leipzig untergeordnete Verwaltungseinheit
 Leipziger Kreis, ein historisches Verwaltungsgebiet des Kurfürstentums Sachsen
 Kreisamt Leipzig, ein im Leipziger Kreis gelegenes Verwaltungsgebiet

Personen:
 Arthur Leipzig (1918–2014), US-amerikanischer Fotograf
 Francis Peter Leipzig (1895–1981), US-amerikanischer Bischof
 Heinrich von Leipzig (Amtshauptmann) (* um 1550; † 1622), Amtshauptmann
 Heinrich von Leipzig (1866–1940), sächsischer Verwaltungs- und Hofbeamter und Diplomat
 Hellmut von Leipzig (1921–2016), deutsch-namibischer Soldat im Zweiten Weltkrieg
 Leipzig (Adelsgeschlecht), meißnisches Uradelsgeschlecht

Schiffe, darunter:
 SMS Leipzig (1875), Eiserne Gedeckte Korvette/Kreuzerfregatte
 Leipzig-Klasse (1875), Klasse von zwei Kreuzerfregatten der Kaiserlichen Marine
 SMS Leipzig (1905), Kleiner Kreuzer der Bremen-Klasse
 SMS Leipzig (1918), Kleiner Kreuzer, nicht fertiggestellt
 Leipzig-Klasse (1929), Klasse von zwei Leichten Kreuzern der Reichs- und Kriegsmarine
 Leipzig (Schiff, 1929), Raddampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt
 Leipzig (Schiff, 1931), Leichter Kreuzer der Reichsmarine und Kriegsmarine
 Leipzig (Schiff, 1959), Typ IV-Frachtschiff der Deutschen Seereederei
 Leipzig (Schiff 1980), Typ Meridian II-Semicontainerschiff der Deutschen Seereederei
Berg: 

 Mount Leipzig, Berg in British Columbia, Kanada (benannt nach SMS Leipzig [1905])

Sonstiges:
 (10775) Leipzig, ein Hauptgürtelasteroid

Siehe auch: